Похищение (фильм, 1969) — фильм-концерт режиссёра	Ю. Саакова, СССР.
 Похищение (фильм, 1979) — фильм режиссёра Т. Баблуани, СССР.
 Похищение (фильм, 1984) — фильм режиссёра В. Тарасенко, СССР.
 Похищение (фильм, 2007) — фильм режиссёра Роланда Жоффе, США.
 Похищение (фильм, 2009) () — фильм режиссёра Люка Бельво, Франция.
 Похищение (фильм, 2017) — фильм режиссёра Луиса Прието, США.
 Похищение «Савойи» — приключенческий фильм режиссёра В. Дормана, СССР (1979).